Dante Notaristefano – avvocato, politico e funzionario italiano
 Egidio Notaristefano – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano